Китаакита:
 Китаакита —  город в Японии в префектуре Акита.
 Китаакита (уезд) — уезд в Японии в префектуре Акита.